

Persone 
Anne Jeffreys – attrice cinematografica, teatrale e televisiva statunitense
George Jeffreys – magistrato inglese
Harold Jeffreys – matematico, astronomo e statistico inglese

Altro 
Jeffreys Bay – città del Sudafrica nella Provincia del Capo Orientale

Pagine correlate 
Jefferies
Jeffrey
Geoffrey (disambigua)
Geoffroy
Jeffery